Gridley ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Gridley (Illinois)
 Gridley (Kalifornien)
 Gridley (Kansas)
 Gridley Township (McLean County, Illinois)

Fluss:
 Gridley River in New Hampshire

Berg:
 Gridley Mountain in Connecticut

Personen:
 Charles Vernon Gridley (1844–1898), US-amerikanischer Marine-Offizier während des Sezessionskriegs und des Spanisch-Amerikanischen Krieges
 Richard Gridley (1710–1796), britisch-amerikanischer Militäringenieur, der während des Franzosen- und Indianerkrieges auf Seiten der Briten und während des Amerikanischen Unabhängigkeitskrieges auf Seiten der Amerikaner diente